Сапардьель-де-ла-Рибера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита.  Занимает площадь 43 км². Население — 129 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página de Zapardiel de la Ribera en la web de la Diputación 
 Predicción meteorológica a 7 días para el municipio

Муниципалитеты Авилы